Dominique Vellard, un musicien français.
 Jehan Albert Vellard, un ethnographe français (1901 - 1996).